Eublemma deserti is een vlinder uit de familie spinneruilen (Erebidae). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1909 door Rothschild.

De soort komt voor in tropisch Afrika.

deserti
Dier uit het Afrotropisch gebied